Göhl steht für:

 Zierstreifen an der Bordwand einer Yacht, siehe Ziergöhl

Göhl  geographische Namen:
 Göhl (Holstein), Gemeinde im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Göhl (Fluss), Nebenfluss der Maas in Belgien und den Niederlanden
 Göhl, historischer Ortsname des Dorfes Kienow in Pommern; siehe Polnisch: Kinowo

Göhl, Nachname:
 Gustav Hermann Göhl (1859–1931), deutscher Lehrer, Philologe und Esperantist 
 Honorat Göhl (1733–1802), ab 1767 Prälat bzw. Abt im Benediktinerstift Ottobeuren
 Mathias Göhl (1585–1596), Abt des Prämonstratenserstifts Tepl, Gegenreformator
 Nina Göhl (* 1983), deutsche Mountainbike-Radsportlerin
 Ronny Göhl (* 1982), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Goehl